Körper (von ) steht für:

 Körper, allgemein für Hauptteil, Füllstoff, Grundmasse, Raumumfang eines realen Gegenstands
 Körper, materiell erscheinende Gestalt eines Menschen, siehe menschlicher Körper
 Körper (Biologie), materielle Gestalt eines (ein- oder mehrzelligen) Lebewesens
 Körper (Physik), ein Objekt, das Raum einnimmt und Masse hat
  Körper (Chemie), (historische) Bezeichnung für chemischer Stoff
 Körper (Wein), Substanzen eines Weines
 Körper (Elektrotechnik), leitfähiges Teil eines elektrischen Betriebsmittels, das üblicherweise nicht unter Spannung steht, siehe Körperschluss

in der Mathematik
 Körper (Geometrie), eine dreidimensionale geometrische Figur, die durch Grenzflächen beschrieben werden kann
 Körper (Algebra), eine ausgezeichnete algebraische Struktur mit Verknüpfungen der Addition und Multiplikation
 Ternärkörper, in der synthetischen Geometrie der Koordinatenbereich einer affinen Ebene
 „Koordinatenkörper“, eine Verallgemeinerung der algebraischen Struktur des Körpers

Körper ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Rudolf Körper (* 1954), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Korpus
 Körper-Geist-Problem in der Philosophie des Geistes
 Coerper